Беспаловский — название населённых пунктов в России:

 Беспаловский — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Беспаловский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.